Компостела има више значења:

 Сантијаго де Компостела,  град у Галицији, Шпанија
 ФК Компостела, фудбалски клуб из града Сантијаго де Компостела
 Компостела (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Општина Компостела (Најарит), општина у савезној држави Најарит у Мексику
 Компостела (Компостела, Најарит), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Компостела (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Компостела, Асијенда де Компостела (Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику